Die Abkürzung DGfB steht für 
Deutsche Gesellschaft für Biophysik
Deutsche Gesellschaft für Beratung